Karel Vaněk oder Karel Vanek ist der Name folgender Personen:

* Karel Vaněk (Politiker) (1866–1924), tschechoslowakischer Politiker (ČSSD)
 Karel Vaněk (Autor) (1887–1933), tschechischer Journalist und Schriftsteller
 Karel Vanek, Pseudonym von Hermann Leupold (1900–1967), deutscher Arbeiterfunktionär und Publizist
 Karel Vaněk (Trainer), tschechischer Eishockeytrainer